Land(es)wehr (dobesedno ) je lahko:
 Landwehr (Avstro-Ogrska)
 Baltische Landeswehr
 Landwehr (Prusija)
 Slowenische Landeswehr
 Landwehr (Švica)
 Landwehr (Tretji rajh)

Glej tudi 

 Kraljevo madžarsko domobranstvo
 Landsturm/Landesschützen
 Volkssturm

en:Landwehr